Schriek is een naam die gegeven werd/wordt aan twee vogelsoorten uit de familie rallen: de kwartelkoning en de waterral. Het wordt ook veel gebruikt als toponiem en komt af en toe voor als familienaam. De betekenis van de toponiem is onzeker, maar waarschijnlijk "bocht".

Plaatsen:
 Schriek (Heist-op-den-Berg) (Heist-op-den-Berg, Antwerpen)
 Schrieken (Beerse, Antwerpen)

Personen:
 Piet Schriek, Nederlands CDA-politicus
 Jaap Schrieke (1884-1976), Nederlands secretaris-generaal van het departement van Justitie
 Bep Schrieke (1890-1945), hoogleraar volkenkunde en Indonesiëkundige

Zie ook 
 Schriek's Koekfabriek (Oosterhout, Noord-Brabant)